ToyStory bezeichnet

 Toy Story, einen Computeranimationsfilm
 Toystory, einen Besamungsbullen